Randell steht für:

 einen männlichen Vornamen

Randell ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksi Randell (* 1975), finnischer Politiker
 Andrew Randell (* 1974), kanadischer Radrennfahrer
 Barbara Rae Randell (* 1942), australische Botanikerin
Brian Randell (* 1936), britischer Informatiker
 Choice B. Randell (1857–1945), US-amerikanischer Politiker
 Ron Randell (1918–2005), australischer Schauspieler
 Taine Randell (* 1974), neuseeländischer Rugbyspieler

Siehe auch:
 Randall (Begriffsklärung)